Десять кораблей Королевского флота Великобритании назывались HMS Assistance:

 HMS Assistance (1650) — 50-пушечный корабль. Спущен на воду в 1650 году, перестраивался в 1699, 1712 и 1725 годах. Затоплен как волнолом в 1746 году.
 HMS Assistance (1747) — 50-пушечный корабль 4 ранга. Спущен в 1747 году, продан в 1773 году.
 HMS Assistance (1771) — транспорт. Спущен в 1771 году, продан в 1802 году.
 HMS Assistance (1781) — 50-пушечный корабль 4 ранга. Спущен в 1781 году, потерпел крушение в 1802 году.
 HMS Assistance — плавучая тюрьма, бывший 74-пушечный корабль 3 ранга Royal Oak, спущенный на воду в 1769 году, а в 1796 году ставший тюрьмой. В 1805 году переименована в HMS Assistance, в 1815 году разобрана.
 HMS Assistance (1850) — барк, спущенный в 1835 году как торговое судно Baboo. В 1850 году выкуплен Королевским флотом и переоборудован в научно-исследовательское судно. Покинуто в 1854 году в Арктике.
 HMS Assistance (1855) — винтовой транспорт снабжения. Куплен в 1855 году, разбился в 1860 году.
 HMS Assistance (1874) — винтовой железный транспорт снабжения. Спущен в 1874 году, продан в 1897 году.
 HMS Assistance (1900) — плавучая мастерская, купленная в 1900 году. В 1937 году передана компании Ward shipbreakers в счёт оплаты за RMS Majestic
 HMS Assistance (F173) — плавучая мастерская, спущенная в 1944 году и переданная Великобритании по ленд-лизу. Возвращена ВМС США в 1946 году.